Нижнетагильский регион обслуживания Свердловской железной дороги (НОД-5) — филиал ОАО «Российские железные дороги». До реформы РЖД 2010 года назывался Нижнетагильским отделением Свердловской железной дороги. Обслуживает многочисленные железнодорожные линии, проходящие через Нижний Тагил и играющие важнейшую роль в жизни региона: от них зависит большинство многочисленных предприятий уральской промышленности.

Базовая инфраструктура 

В составе филиала работает Нижнетагильская, Гороблагодатская, Серовская и Верхнекондинская дистанции пути.

Крупными узлами участка являются станции Нижний Тагил, Смычка, Гороблагодатская и Серов.

Основные станции: Нижний Тагил, Смычка (г. Нижний Тагил; см. также Локомотивное депо Смычка), Гороблагодатская (г. Кушва), Верхняя (г. Верхняя Тура), Выя (Нижняя Тура), Верхотурье (пос. Привокзальный), Ляля (г. Новая Ляля), Лобва, Серов, Серов-Сортировочный, Ивдель I.

Адрес в Нижнем Тагиле: Садовая улица, 38-В. Начальник отделения Маренков Геннадий Васильевич.

См. также 
 Уральская горнозаводская железная дорога
 Пермское отделение Свердловской железной дороги

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте РЖД